Ву́лиця Володи́мира Сосю́ри (також Ву́лиця Сосю́ри) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Володимира Сосюри 
 Вулиця Володимира Сосюри — вулиця в місті Бучач.
 Вулиця Володимира Сосюри — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Володимира Сосюри — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Володимира Сосюри — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця Володимира Сосюри — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Володимира Сосюри — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Володимира Сосюри — вулиця в місті Коростень.
 Вулиця Володимира Сосюри — вулиця в місті Лозова.
 Вулиця Володимира Сосюри — вулиця в місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Володимира Сосюри — вулиця в місті Світловодськ.
 Вулиця Володимира Сосюри — вулиця в місті Святогірськ.
 Вулиця Володимира Сосюри — вулиця в місті Харків.

Вулиця Сосюри 
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Бахмут.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Борислав.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Володимир.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Горлівка.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Дебальцеве.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Жашків.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Жмеринка.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Збараж.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Золотоноша.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Сосюри — вулиця в смт Козова.
 Вулиця Сосюри — вулиця в смт Куликів.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Лисичанськ.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Олександрія.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Первомайськ Луганської бласті.
 Вулиця Сосюри — вулиця в смт Первомайське Донецької області.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Рожище.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Рубіжне.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Сарни.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Сватове.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Сєвєродонецьк.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Сіверськ.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Старобільськ.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Старокостянтинів.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Тетіїв.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Тячів.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Ходорів.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Сосюри — вулиця в місті Шепетівка.

Провулок Володимира Сосюри 
 Провулок Володимира Сосюри — провулок в місті Житомир.
 Провулок Володимира Сосюри — провулок в місті Харків.

Провулок Сосюри 
 Провулок Сосюри — провулок в місті Звенигородка.
 Провулок Сосюри — провулок в місті Мирноград.
 Провулок Сосюри — провулок в місті Харцизьк.